Minnick ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Minnick (Tennessee)
 Minnick (Washington)

Personen:
 John Harrison Minnick (1877–1966), US-amerikanischer Universitäts-Lehrer
 Joseph J. Minnick (* 1933), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im Maryland House of Delegates
 Walt Minnick (* 1942), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Minick
 Minik
 Minnig